Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sikoł. et Wall. (1928) — порядок лесной растительности класса Querco-Fagetea. Представляет собой европейские мезофитные широколиственные леса. Включает в себя большинство широколиственных лесов умеренного пояса в Европе.

Значительная территориальная распространённость данного порядка обуславливает несовпадение его диагностических видов в различных регионах.

Диагностические виды по Матушкевичу (Польша): Adoxa moschatellina, Allium ursinum, Anemone ranunculoides, Aposeris foetida, Asarum europaeum, Astrantia major, Atrichum undulatum, Carex sylvatica, Corydalis cava, Corydalis intermedia, Corydalis pumila, Daphne mezereum, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia dulcis, Eurhynchium striatum, Ficaria verna, Gagea minima, Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Isopyrum thalictroides, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Lysimachia nemorum, Mercurialis perennis, Milium effusum, Neottia nidus-avis, Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Polygonatum multiflorum, Primula elatior, Pulmonaria obscura, Pulmonaria officinalis, Ranunculus cassubicus, Ranunculus lanuginosus, Sanicula europaea, Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Veronica montana, Viola reichenbachiana.

Диагностические виды по Миркину, Наумовой и Соломещу (Россия): Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus glabra, Daphne mesereum, Asarum europaeum, Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Campanula latifolia, Dryopteris filix-mas, Carex pilosa, Carex sylvatica, Festuca gigantea, Galium odoratum, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Milium effusum, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Scrophularia nodosa, Stellaria bungeana, Stellaria nemorum, Stachys sylvatica.

Порядок включает в себя союзы:
 Fagion sylvaticae
 Tilio-Acerion
 Carpinion betuli
 Alno-Ulmion

Примечания 

Порядки растительности